Acanthosyris är ett släkte av sandelträdsväxter. Acanthosyris ingår i familjen sandelträdsväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sandelträdsväxter
Acanthosyris